Helle (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Hel (godin), een figuur uit de Noordse mythologie
Helle (rivier), een rivier in België
Helle (Gulpen-Wittem), een buurtschap ten zuiden van Mechelen in de gemeente Gulpen-Wittem in de Nederlandse provincie Limburg
Helle (Beekdaelen), een buurtschap in de gemeente Beekdaelen in de Nederlandse provincie Limburg
Helle (Denemarken), een gemeente in de Deense provincie Ribe
Helle (Noorwegen), een plaats in de gemeente Kragerø in Noorwegen

Personen met de naam Helle:
Helle Helle, Deens schrijfster
Herman Helle (1953), Nederlands beeldend kunstenaar en theatervormgever
Helle Vanderheyden, acteur uit België